Tynemouth är en ort i England i Storbritannien. Den ligger i distriktet North Tyneside i grevskapet Tyne and Wear i Norra England.

I Tynemouth finns en klimatstation. Där är januari den kallaste månaden och juli och augusti de varmaste.

Källor

Externa länkar

Orter i Tyne and Wear
Unparished areas i Tyne and Wear
Kontrollbehov inkommande wikilänkar